Борови́хинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Первомайском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Боровиха.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 7903 человека, в том числе 3686 мужчин и 4217 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Первомайского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края